Рејхан Демирџић (Сарајево, 2. јануар 1927 — Сарајево, 22. август 1988) је био југословенски и босанскохерцеговачки глумац.

Глумац 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1950
!1960
!1970
!1980
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|2
|5
|2
|3
|12
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|0
|6
|6
|12
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|0
|3
|2
|5
|-
! style="text-align:left;" | ТВ мини серија
|0
|0
|1
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Кратки филм
|0
|1
|0
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|2
|6
|12
|11
|31
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1957. || Вратићу се || Члан већа суда
|-
| 1959. || Врата остају отворена || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1962. || Крст Ракоц || /
|-
| 1964. || Поподне (Кратки филм)|| /
|-
| 1966. || Глинени голуб || Др Штахл
|-
| 1967. || Диверзанти || Немачки поручник
|-
| 1968. || Quo vadis Живораде || Кројач (као Р. Демирџић)
|-
| 1969. || Нека далека свјетлост || Карло
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1969 1971. || Карађоз (ТВ серија)|| Хусаметин-бег
|-
| 1974. || Дервиш и смрт || /
|-
| 1974. || Мула Мустафа Башескија (ТВ филм) || /
|-
| 1974. || Јауци са Змијања (ТВ филм) || Симеун Ђак
|-
| 1975. || Одборници (ТВ серија)|| /
|-
| 1975. || Благо у дувару (ТВ филм) || Ибрисим-ага
|-
| 1975. || Атентат у Сарајеву || /
|-
| 1975. || Симха (ТВ филм) || Куцо
|-
| 1976. || Тако дозваше тајну (ТВ филм) || /
|-
| 1977. || Поробџије (ТВ серија) || /
|-
| 1977. || Мене младу за стара (ТВ филм) || /
|-
| 1979. || Тале ТВ мини серија)|| Емин-бег
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1980. || Ћилим (ТВ филм) || /
|-
| 1980. || Хусинска буна (ТВ филм) || Предсједник (као Реихан Демирџић)
|-
| 1982. || Мирис дуња || Хоџа
|-
| 1982. || Коже (ТВ серија)|| Хаxија Ариф
|-
| 1983. || Писмо - Глава || /
|-
| 1983. || Хасанагиница (ТВ филм) || Суљо
|-
| 1985. || Указање Госпе у селу Грабовица (ТВ филм) || /
|-
| 1986. || Посљедњи скретничар узаног колосијека || Путник са фесом
|-
| 1987. || Златна јабука и девет пауница (ТВ филм) || цар царства Златне јабуке 
|-
| 1988. || Загубљен говор  (ТВ серија)|| /
|-
| 1988. || Инат (ТВ филм) || /
|}

Сценариста 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е_
|-
| 1969 1971. || Карађоз (ТВ серија) || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1927.
Умрли 1988.
Босанскохерцеговачки глумци
Југословенски глумци
Глумци из Сарајева